Ольга Христофоровна Агре́нева-Славя́нская (урожд. Позднякова или Пономарева) (1847, с. Макарино Костромской губерния (по другим данным — в Санкт-Петербурге) − 20 декабря 1920, Ялта) — русская фольклористка, этнограф, музыкант.

Биография 

Окончила Смольный институт в Санкт-Петербурге, куда попала после ранней смерти отца.

Жена и сотрудница Д. А. Агренева-Славянского. Составительница сборников народных песен, исполнявшихся «Славянской капеллой», автор статей о народной музыке, печатавшихся в периодических изданиях, в том числе в журнале «Русская мысль». Написала «Воспоминания» («Новое время», 1908, № 11664, 11685, 11692).
    
Автор либретто оперы «Боярин Орша» (композитор — её сын Кирилл). Как композитор известна обработкой музыки к романсу «Элегия» Александра Николаевича Аммосова, более известному как народная песня «Хасбулат удалой».

Как признанный этнограф, избрана действительным членом Императорского русского географического общества, также «Общества авторов и композиторов» (Париж), Географических обществ в Испании и Португалии, Исторического общества «Атенес» в Барселоне, Учёной архивной комиссии в Твери. Кавалер иностранных орденов «За науки и искусства».

Семья 
 Мать — С. М. Верховская из старинной дворянской семьи.
 Муж — Агренев-Славянский, Дмитрий Александрович. У них было 8 детей. Получив музыкальное образование (Юрий в Парижской консерватории, Кирилл — в Женевской, Маргарита — в Берлине, Надежда, Елена и Ольга — в Вене у известной певицы Маркези де Кастроне), они при возвращении домой стали сподвижниками родителей.
 Сыновья — Юрий Дмитриевич (1876—1918), возглавлял часть распавшейся после смерти отца «Славянской капеллы», Кирилл Дмитриевич (1885—1948) композитор и дирижёр русского зарубежья.
 Дочь — Маргарита Дмитриевна (1880—1964) — руководила второй частью капеллы (после 1908). Во 2-й пол. 20-х гг. выехала с некоторыми певцами из «Славянской капеллы» за рубеж; c 1931 г. проживала и вела концертную деятельность в США.

Сочинения 
 О народной поэзии и песне, СПБ, 1882
 Описание русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями: обрядовыми, голосильными, причитальными и завывальными, ч. 1-3, М., СПБ — Тверь, 1887-89.
 Сборник песен, исполняемых в народных концертах Д. А. Агренева-Славянского, собранных в России и в славянских землях О. X. Агреневой-Славянскою, М., 1896.
 Сборник русских народных песен «Вечера пения»

Литература 
 
 Миллер Орест Федорович О. X. Агренева-Славянская: Описание русской крестьянской свадьбы 
 Статья «Агреневы-Славянские» в Православной энциклопедии 
 Агренева-Славянская В. С. Воспоминания / Запись и литературная обработка А. И. Сытова. Нижний Новгород: Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства Нижегородской области, 1997.
 Розанова Л. Г. Династия Агреневых-Славянских // VI Дмитриевские чтения. Ялта, 2002.

Примечания 

Женщины-композиторы Российской империи